Brancaflor (Francês: Blanchefleur) é o nome de várias personagens das histórias do Ciclo Arturiano. 

No Romance do Graal de Chrétien de Troyes, Brancaflor é a senhora do Castelo da Bela Guarida (Beaurepaire), cujos habitantes vivem infelizes em virtude de estarem sitiados pelas tropas do Rei Clamadeu. Perceval, pelo qual Brancaflor se apaixona, consegue derrotar Clamadeu, libertar o castelo e restituir a alegria aos seus habitantes.

Na obra Parzival de Wolfram von Eschenbach, Brancaflor (ali chamada Condwiramurs) torna-se mulher de Perceval, de quem tem dois filhos: Kardeiz e Lohengrin.

Brancaflor é também o nome da mãe de Tristão na obra Tristão e Isolda.

Ciclo arturiano